Dinarul este o unitate monetară în mai multe state:
 Algeria: dinar algerian
 Iordania: dinar iordanian
 Irak: dinar irakian
 Kuweit: dinar kuweitian
 Libia: dinar libian
 Serbia: dinar sârb (sau dinar iugoslav în fosta Iugoslavie)
 Tunisia: dinar tunisian
 Imperiul Roman: denar
De asemenea, „Dinar” este un toponimic turcesc. Vezi Dinar (Turcia).